Джордж Уи́льям Не́вин (; 16 декабря 1907 — январь 1973) — английский футболист, крайний защитник.

Футбольная карьера 
Родился в Линтце, графство Дарем. Профессиональную карьеру начал в клубе «Ньюкасл Юнайтед», дебютировав в основном составе «сорок» 9 сентября 1929 года в матче Первого дивизиона против «Вест Хэм Юнайтед». В основном играл за резервную команду, сыграв в чемпионате только 6 матчей в сезоне 1929/30.

В 1930 году стал игроком «Шеффилд Уэнсдей», но и там выступал за резервную команду вплоть 1933 года, в котором он сыграл в двух матчах чемпионата (против «Блэкберн Роверс» 21 января и против «Мидлсбро» 22 апреля).

В январе 1934 года перешёл в «Манчестер Юнайтед». 6 января 1934 года дебютировал за «Юнайтед» в матче Второго дивизиона против «Линкольн Сити». Всего в сезоне 1933/34 провёл за команду 4 матча в лиге и 1 — в Кубке Англии.

Пробыв в «Манчестер Юнайтед» два месяца, уже в марте 1934 года вернулся в «Шеффилд Уэнсдей», однако в основном составе больше не появлялся. В 1935 году перешёл в «Бернли». Провёл в клубе два сезона, сыграв в 26 матчах.

В 1937 году стал игроком «Линкольн Сити», выступавшем в Третьем северном дивизионе. За два сезона провёл в команде 8 матчей. В 1939 году перешёл в «Рочдейл», где и завершил карьеру.

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com

Футболисты Англии
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Шеффилд Уэнсдей»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед» 
Игроки ФК «Бернли»
Игроки ФК «Линкольн Сити»
Игроки ФК «Рочдейл»